«Pure Heroine» — дебютний студійний альбом новозеландської співачки Lorde. Реліз відбувся 27 вересня 2013 року.

Список композицій 
Всі пісні написані Lorde і Joel Little, та спродюсовані Little, окрім вказаних.

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співачки Lorde 

Альбоми Lorde
Дебютні альбоми 2013
Альбоми Republic Records
Альбоми Lava Records